Nachtfrost steht für:

 Nachtfrost, nächtlicher Frost
 Tatort: Nachtfrost, eine Folge der Fernsehreihe Tatort
 Affäre Nachtfrost, einen deutschen TV-Agententhriller aus dem Jahr 1989

Siehe auch: